Giostra – Porečki povijesni festival
Viteški turnir (tal. giostra = viteški turnir)
Vrtuljak (tal. giostra = vrtuljak)
Giostra (Messina, Italija), dio Messine
La Giostra, dječji časopis koji izdaje Azione Cattolica dei Ragazzi

Vidi 
Giostra del Saracino